Stenberga kan vara

Stenberga socken – en socken i Småland
Stenberga landskommun – en tidigare kommun i Jönköpings län
Stenberga församling – var en församling i Växjö stift
Stenberga kyrka – en kyrkobyggnad i Stenberga
Stenberga, Vetlanda kommun – kyrkbyn i Stenberga socken i Vetlanda kommun
Stenberga distrikt – ett distrikt i Vetlanda kommun och Jönköpings län
Stenberga, Masku kommun – en by i kommunen Masku i sydvästra Finland

Se även
Stenaberga